Classe N° 13 (chasseur de sous-marin)
 Classe N° 13 (dragueur de mines)